Fovéa, une zone de la rétine
 , une espèce de diptère, du genre Empis (famille des Empididae)
 , une espèce de diptère, du genre  (famille des Mycetophilidae)
 , une espèce de papillon, du genre Rileyiana (famille des Noctuidae)
 , une espèce de coléoptère, du genre  (famille des Melolonthidae)
 Fovéa, ou Vivienne Fovéa, une actrice pornographique française